Joe Matt kan syfta på:

 Joe Matt (musiker), en amerikansk musiker och före detta gitarrist och sångare i rockbandet REO Speedwagon (åren 1967-68).
 Joe Matt (serieskapare), en amerikansk serieskapare född i Philadelphia, Pennsylvania som tecknat och skapat självbiografiska serier sedan 1987.